Kościół świętego Wawrzyńca – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu żuromińskiego diecezji płockiej.

Jest to świątynia wzniesiona w latach 1894-1895 według projektu architekta Stefana Szyllera. Budowla stylem nawiązuje do neorenesansu. Świątynia została konsekrowana w 1905 roku przez biskupa Apolinarego Wnukowskiego.

Kościół został wybudowany z czerwonej cegły i kamienia na nieregularnym planie i posiada skomplikowaną bryłę z licznymi detalami architektonicznymi. Przylegająca do bocznej ściany korpusu wieża została wzniesiona u jego szczytu i jest zwieńczona spiczastym dachem hełmowym.

Do wyposażenia świątyni należą m.in. ołtarz główny zaprojektowany przez Szyllera, a także realistyczny obraz Matki Boskiej.

Przypisy 

Zabytkowe kościoły w powiecie działdowskim
Kościoły w diecezji płockiej
Świątynie pod wezwaniem św. Wawrzyńca
Obiekty sakralne w gminie Lidzbark
Religia w Starym Dłutowie
Budynki w Polsce oddane do użytku w 1895